Hunston – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Hunston – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)